Der Begriff Wasserträgerin steht für folgende Skulpturen:

 Wasserträgerin (Rolf Szymanski)
 Mägdebrunnen (Leipzig)